

Calcio 
 Primera División 2011-2012 – edizione del campionato argentino di calcio
 Primera División 2011-2012 – edizione del campionato messicano di calcio
 Primera División 2011-2012 – edizione del campionato spagnolo di calcio
 Primera División 2011-2012 – edizione del campionato venezuelano di calcio

Calcio a 5 
 Primera División 2011-2012 – edizione del campionato spagnolo di calcio a 5